Pitos puede referirse a:
Las flores de Erythrina berteroana, consumidas como alimento.
Un nombre común de la planta 'Vicia ervilia.
Unos silbatos, instrumentos de viento.
Pitos de barro, silbatos de agua, juguete alfarero.
Pitos del Santo o canarios, unos silbatos de juguete con forma de pájaro.
Pitos, una vasija griega grande de forma ovoidal y panzuda.